Williams Alarcón puede referirse a:

 Williams Alarcón Fajardo (1965-), exfutbolista chileno;
 Williams Alarcón Cepeda (2000-), futbolista chileno que juega en Unión La Calera.